«Луной был полон сад» — российский художественный фильм.

Сюжет 

Спустя много лет встречаются два пожилых человека. В детстве они были эвакуированы из блокадного Ленинграда в один детский дом в Сибири. Тогда между ними только зарождалось чувство, и их развели по разным детским домам. И теперь чувство вспыхивает вновь.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Юлия Дамскер
 Режиссёр: Виталий Мельников
 Оператор: Иван Багаев
 Художник: Владимир Светозаров
 Композитор: Андрей Петров
 Продюсер: Сергей Жигунов

Награды и номинации 
 Награды
 2000 — XXII Московский кинофестиваль: Специальный Серебряный «Святой Георгий» — Актёрский ансамбль фильма.
 2000 — Кинопремия «Ника»: Лучшая женская роль — Зинаида Шарко.
 Номинации
 2000 — XXII Московский кинофестиваль: Золотой «Святой Георгий» — Виталий Мельников.
 2000 — Кинопремия «Ника»: Лучшая мужская роль — Николай Волков (младший).

Ссылки 
 «Луной был полон сад» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 видео — Зинаида Шарко о фильме

Фильмы Виталия Мельникова
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы России 2000 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Серебряный век